Astolfo, film italiano del 2022.
Astolfo, nome proprio di persona maschile.
Astolfo, paladino di Carlo Magno, personaggio dei poemi cavallereschi Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo e Orlando furioso di Ludovico Ariosto.
Astolfo, re dei Longobardi e re d'Italia dal 749 al 756.